Naselja u Srbiji:
 Kumarevo (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Kumarevo (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje